Silkworm — компьютерная игра в жанре горизонтального скролл-шутера, разработанная компанией Tecmo и выпущенная для аркадного игрового автомата в 1988 году. В 1989 году была портирована на большинство популярных домашних компьютеров того времени, а в июне 1990 года была выпущена версия для игровой консоли NES.

Сюжет 
В 1990-х годах учёные создали искусственный интеллект «MH-C2», однако он превзошёл своих создателей и начал действовать против их команд. Он решил захватить мир и стать для человека единым богом. «MH-C2» захватил контроль над мировым оружием. Robert и Stacey садятся в боевой вертолёт"G-cobra" и военный джип с мощным вооружением «B-panther», и немедленно отправляются в путь!

Игровой процесс 

Игрок может выбрать боевой вертолёт или джип с установленным на него вооружением. Этот выбор влияет на игровой процесс. Вертолёт может перемещаться по всему экрану и стрелять по горизонтали с небольшим изменением наклона. Джип перемещается только по земле, но может «перепрыгивать» наземные препятствия и стрелять в любом направлении.

Игра имеет режим одновременной игры для двух игроков, один из которых управляет вертолётом, а другой джипом. Версии игры для некоторых домашних компьютеров позволяют выбрать одинаковое управление для первого и второго игрока, и таким образом один игрок может одновременно управлять вертолётом и джипом. В игре присутствуют боссы, представляющие собой гусеничные или летающие боевые машины в несколько раз больше боевой техники игроков.

Боссы не представляют большой сложности, для победы достаточно не стоять на месте и  понять в какое время и какую уязвимую часть вести огонь. Передвижения и атаки боссов имеют легко читаемый паттерн из 3-4 действий

Зато поздние уровни имеют участки, когда на экране множество враждебной техники и проджектайлов, потому прохождение потребует либо множество попыток либо исключительной реакции и координации игрока(ов)

Наследие 
В 1991 году была выпущена игра SWIV, считающаяся неофициальным продолжением Silkworm. В ней также доступен выбор между вертолётом и джипом, но используется вид сверху и вертикальная прокрутка.

В 1994 году в России был выпущен ремейк Main Blow, в котором также имеется выбор между вертолётом и джипом, возможна игра двух человек одновременно. Переработана графика и музыкальное сопровождение.

Компьютерные игры 1988 года
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для аркадных автоматов
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для NES
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные Tecmo